

Personaggi 
 Corrado – personaggio dei Pokémon
 Corrado – personaggio di Molto rumore per nulla

Persone

Nome
Corrado – conduttore televisivo, autore televisivo e conduttore radiofonico italiano
Corrado – calciatore italiano attivo negli anni '20

Religiosi
Corrado - vescovo di Costanza
Corrado - abate di Eberbach
Corrado di Hochstaden (... - 1261) - arcivescovo di Colonia 

Nobili e condottieri
Corrado il Rosso (929 - 955) - duca di Franconia e duca di Lotaringia
Corrado il Vecchio (845/860 circa – 906) - duca di Franconia
Corrado di Antiochia (1242 – 1320) - conte di Albe e Loreto
Corrado I di Baviera (1020 circa – 1055) - duca di Baviera
Corrado II di Baviera detto il Bambino (1052 – 1055) - duca di Baviera
Corrado I di Boemia (1035 circa – 1092) - duca di Boemia
Corrado II di Boemia (1140 circa – 1191) - margravio di Moravia e duca di Boemia
Corrado I di Borgogna detto il Vecchio (800 circa – 862/866) - conte di Parigi e conte di Auxerre e di Borgogna
Corrado II di Borgogna o dei Guelfi (835 circa – 876) - conte di Auxerre e di Borgogna
Corrado III di Borgogna o di Provenza o Corrado I di Arles, detto il Pacifico (925 – 993) - re di Arles o delle due Borgogne
Corrado I di Carinzia (975 circa - 1011) - duca di Carinzia e margravio di Verona
Corrado II di Carinzia (1002 - 1039) - duca di Carinzia e margravio di Verona
Corrado III di Carinzia (... - 1061) - duca di Carinzia e margravio di Verona
Corrado I di Franconia (881 – 918) - duca di Franconia e re dei Franchi orientali
Corrado di Lorena (1074 - 1101) - duca della Bassa Lorena, re dei Romani e re d'Italia
Corrado II di Lusazia (prima del 1159 – 1210) - conte di Eilenburg e margravio di Lusazia 
Corrado I di Lussemburgo (1040 circa – 1086) - conte di Lussemburgo 
Corrado II di Lussemburgo (1106 – 1136) - conte di Lussemburgo 
Corrado di Meißen (1097 circa - 1157) - margravio di Meißen
Corrado del Monferrato o degli Aleramici - marchese del Monferrato e re di Gerusalemme
Corrado di Plötzkau (... – 1132) - margravio della marca del Nord e conte di Plötzkau 
Corrado I di Polonia (1187 – 1247) - granduca di Polonia
Corrado I di Slesia (1128 - 1274) - duca di Głogów
Corrado II di Slesia (1260 – 1304) - patriarca di Aquileia
Corrado I di Svevia (915 circa – 997) – duca di Svevia
Corrado II di Svevia (1172 – 1196) – duca di Svevia 
Corrado III di Svevia (1093 – 1152) – re d'Italia
Corrado IV di Svevia (1228 – 1254) – duca di Svevia, re dei Romani, re di Sicilia e di Gerusalemme
Corrado II il Salico (990 circa - 1039) – re dei Romani, re d'Italia e re di Borgogna
Corrado I di Zähringen (1090 - 1152) - duca di Zähringen
Corrado I di Zurlauben (... - 1565) - comandante mercenario svizzero

Cognome
 Cinzia Corrado – cantante italiana
 Gabriel Corrado – attore argentino
 Gaetano Corrado – scrittore italiano
 Luigi Corrado – militare italiano del Regio Esercito, capitano dei bersaglieri
 Massimiliano Corrado – calciatore italiano attivo negli anni 90
 Quinto Mario Corrado – umanista italiano
 Vincenzo Corrado – cuoco, filosofo e letterato italiano

Altro 
 Corrado – nome proprio di persona italiano maschile
 Volkswagen Corrado – autovettura coupé prodotta dalla Volkswagen tra il 1988 e il 1995

Pagine correlate 
 Corradi
Corrado I
Corrado II (disambigua)